Национальная молодёжная хоккейная лига (27.06.2011 — 15.08.2016 — Первенство Молодёжной хоккейной лиги) — молодёжный турнир по хоккею с шайбой, образованный в 2016 году как правопреемник Первенства МХЛ, после перехода прав на проведение турнира к ФХР.

История 
 20 сентября 2011 года в Нефтекамске стартовал первый чемпионат матчем команд «Батыр» и «Ирбис».

 27 апреля 2012 года в лигу вступили 6 клубов: ХК «Дмитров» (Дмитров), ХК «Юниор» (Курган), ХК «Молния» (Рязань), ХК «Россошь» (Россошь), МХК «Белгород» (Белгород), «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил).

 В июне 2012 года в лигу вступила молдавская команда «Платина» из Тирасполя, ХК «Челны» из Набережных Челнов и ХК «Ястребы» из Омска.

 2 июня 2012 года заявку на вступление в лигу подал латвийский клуб «Лиепаяс Металургс».

 13 июня 2012 года хоккейный клуб Ижсталь объявил о расформировании своей молодёжной команды Стальные Ижи.
 20 июля 2012 года ХК Саров объявил о создании своего молодёжного клуба Ракета, а также представил его логотип. Клуб будет выступать в лиге уже с сезона 2012/2013.
 27 июля 2012 года в лигу официально были приняты 7 клубов: «Лиепаяс Металургс» (Лиепая, Латвия), «Металлург» (Серов), «Нефтяник» (Альметьевск), «Платина» (Тирасполь, Молдавия), «Тверичи» (Тверь), «Челны» (Набережные Челны) и «Патриот» (Будапешт, Венгрия).

 1 августа 2012 года «Патриот» был переведён в Чемпионат МХЛ.
 19 июня 2013 года в Первенство МХЛ официально были приняты 4 клуба: «Горняк» (Учалы), «Беркуты Кубани» (Краснодар), «Эльта» (Липецк) и в порядке спортивного правопреемства восстановился МХК «Белгород».

 15 июля 2013 года в лигу была принята команда Локо-Юниор из Ярославля.
 В сезоне 2015/2016, Первенство покинуло большое количество команд: ХК Дмитров (г.Дмитров), Ракета (г.Саров), Молния (г.Рязань), Кристалл (г.Электросталь), Клин Спортивный (г. Клин), Юниор-Спутник (г.Нижний Тагил), Алтайские Беркуты (г.Барнаул), Молот (г.Пермь), Ангарский Ермак (г.Ангарск), Кристалл-Юниор (г.Саратов), Жальгирис (г.Электренай, Литва), Динамо-Раубичи (г.Минск, Белоруссия), Платина-Кишинёв (г.Тирасполь, Молдавия). Одновременно были включены новые команды: СКА-Карелия (г.Кондопога), Юниор (г. Курган), Челны (г.Набережные Челны), Юность (г.Минск, Белоруссия), Алтай (г.Усть-Каменогорск, Казахстан). Команда «ХК Елец» была переименована в «МХЛ Липецк».
 1 мая 2016 года права на проведения Первенства МХЛ перешли к ФХР.
 7 июля 2016 года СКА-Варяги объявили, что пропустят Первенство МХЛ в сезоне 2016/2017.
 25 июля 2016 года на собрании Правления МХЛ было объявлено, что ХК «Алтай» (Усть-Каменогорск) и «Спутник» (Альметьевск) перейдут в Чемпионат МХЛ.
 15 августа 2016 года ФХР утвердила состав участников Всероссийского соревнования по хоккею среди молодежных команд «Национальной молодежной хоккейной лиги» (НМХЛ). 18 участников перешли из Первенства МХЛ, правопреемником которого и является НМХЛ, включая восстановившийся ХК «Дмитров»; два клуба, «Северские волки» и «Крылья Кубани», — стали новичками. Турнир покинули казахстанский «Алтай», белорусская «Юность», а также российские «СКА-Варяги», «Челны», «Спутник» и Комета.
 1 сентября 2016 года ХК «Зеленоград» был исключён из числа участников НМХЛ. Данная мера вызвана просьбой руководства хоккейного клуба из-за внутриорганизационных проблемам, возникших из-за трудностей РСОО «Зеленоградская Федерация хоккея» с проверяющими органами.
 9 сентября 2016 года был утверждён новый логотип Первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги.
 4 ноября 2016 года ХК «Крылья Кубани» был исключён из числа участников НМХЛ. Данная мера вызвана просьбой руководства хоккейного клуба в связи с недостаточным финансированием.
 18 августа 2017 года было объявлено о возвращении СКА-Варягов в НМХЛ. В сезоне дебютировал «Полет» (Рыбинск), участвовал клуб из Казахстана «Мунайши».
 В сезоне 2018/2019 в состав лиги включены команды НХК (с 2019 — «Академия Михайлова») из Новомосковска, «Ростов-Юниор» (на один сезон лиги).
 В сезоне 2019/2020 гг. лигу пополнили МХК «Кристалл» (Саратов), МХК «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «АК59» (Пермь), МХК «Рязань», ГУОР «Карелия» (Кондопога), МХК «Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург); покинули: «Голден Догс» (Дмитров) и «Ростов-Юниор».
 В сезоне 2020/2021 гг. лигу пополнили МХК Динамо-576 (Санкт-Петербург), Сокол (Новочебоксарск), ХК Бобров, лигу покинули МХК «Кристалл» (Саратов), МХК «Олимпия» (Кирово-Чепецк). Команда из Кондопоги вернулась в систему СКА под названием «СКА-ГУОР Карелия».
 В сезоне 2021/2022 гг. лигу пополнили «Арктика» (Мурманск), «Сокол» (Курск), МХК «Олимпия» (Кирово-Чепецк), ГУОР (Ярославль),  «Ямал»(Салехард). Лигу покинули перешедшие в МХЛ «АК-59», переименованный в МХК «Молот», «Локо-Юниор», переименованный в «Локо-76». 
 В сезоне 22/23 гг. лигу пополнили «Юнисон» (Москва), «Протон» (Нововоронеж), «Видное» (Видное, Московская область), МХК «Тамбов». Лигу покинули: «СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога), переименованный в «СКА-Карелия», «Академия Михайлова-Юниор» (Новомосковск), (оба перешли в МХЛ), ГУОР (Ярославль) (команда решила сосредоточиться на ЮХЛ), «Россошь» (расформирована).

Перспективы расширения 

В отличие от ВХЛ и КХЛ, НМХЛ (как и МХЛ) не требует от клуба-кандидата, желающего вступить в лигу, каких-либо жёстких условий (достаточного финансирования, большой вместимости арены и т. д.). Это делает лигу открытой и, соответственно, в неё может вступить почти каждый клуб, что не могло не отразиться на приросте участников Первенства с момента его создания. Если в сезоне 2011/2012 в её составе было 19 клубов, то в сезоне 2012/2013 их количество возросло до 31.

Достаточное количество команд хочет играть в лиге в данный момент. Показывают своё желание играть в МХЛ команды из Эстонии (из Таллина) и Австрии (из Вены). Также возможно появление команды из Италии, но это в данный момент маловероятно. Но большая часть из них только рассматривает вариант вступления в лигу.

В ноябре 2012 года Федерация хоккея Московской области заявила, что создаст молодёжные команды в Электростали и Балашихе, чтобы избежать отток перспективных молодых хоккеистов из области, и планирует заявить их в ближайшее время в МХЛ.

Планируется расширение лиги на Восток, в том числе и с привлечением в лигу команд из Казахстана. Также не исключено возвращение в лигу карагандинского Казахмыса, взявшего годовую паузу в связи крайне неудовлетворительными результатами, который показал клуб в первом сезоне Первенства. 

В 2022 году ожидается вступление Петербургского Спартака и МХК "Видное".

23 июня 2022 года, клуб ВХЛ ХК Тамбов,  объявил о создании молодёжной команды МХК "Тамбов", которая будет выступать в НМХЛ. 
Базироваться «молодежка» будет на ледовой арене «Темп» в Мичуринске.
Тренером МХК «Тамбов» станет специалист с опытом работы в молодежной лиге Александр Трофимов.

Формат 
На первом этапе в конференциях «Запад» и «Восток» клубы играют между собой в четыре круга. В плей-офф попадают по восемь лучших клубов из конференций.

Серии плей-офф проводятся до трёх побед, максимальное количество матчей — пять. В полуфиналах Кубка Регионов происходит перекрёстный посев.

Таблица призёров 

 Команды, проигравшие в полуфиналах, получили бронзовые медали

Выступление команд в лиге 
С момента основания дивизиона в 2011 году в Первенстве МХЛ приняло участие 49 команд. Три команды из играющих в настоящее время ни разу не участвовали в плей-офф. В таблице приведены итоги выступления команд в регулярной части Первенства МХЛ, а также в плей-офф каждого Первенства МХЛ (обозначено цветом). Цифрой обозначено место в общей таблице регулярного сезона. Но так как в разных конференциях команды проводят разное количество матчей, то общая таблица составляется по проценту набранных очков.

Суперкубок МХЛ 
Трофей разыгрывается между победителями Чемпионата и Первенства МХЛ — обладателем Кубка Харламова и обладателем Кубка Регионов.

2016 — 30 апреля 2016, Учалы, ЛД «Горняк», Горняк 1:5 Локо

Кубок Поколения 

В Кубке Поколения примают участие лучшие игроки команд Первенства МХЛ, но не более 2-х игроков от одной команды.

2012 — 23 февраля 2012, Пенза, Дизель-Арена, Запад — Восток 3:2

2013 — 17 апреля 2013, Кирово-Чепецк, Запад — Восток 6:3

2014 — 18 января 2014, Учалы, Запад — Восток 1:4

2015 — 17 января 2015, Альметьевск, Восток — Запад 3:4

2016 — 30 января 2016, Набережные Челны, Восток — Запад 4:0

2017 — 21 января 2017, Глазов, Восток — Запад 6:0

2018 — 20 января 2018, Глазов, Восток — Запад 4:3

2019 — 25 января 2019, Новомосковск, Сборная НМХЛ — Сборная СХЛ 4-2

2020 — 1 февраля 2020, Пермь, Сборная НМХЛ — Сборная СХЛ 5:6ОТ

Кубок Будущего 
В Кубке Будущего примают участие хоккеисты не старше 18 лет, выступающие как в Чемпионате МХЛ, так и в Первенстве МХЛ.

2011/12 — 12 марта 2012, Челябинск, Ледовая арена «Трактор», Запад — Восток 3:1

Смена команд

Суммарная таблица 
После сезона 2016/2017

 Жирным шрифтом выделены участник «Первенства МХЛ» 2015-16 годов
 В таблице учтены технические поражения.
 В таблице учтены матчи Плей-офф

См. также 
 Молодёжная хоккейная лига
 Континентальная хоккейная лига
 Высшая хоккейная лига
 Российская хоккейная лига (с 2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Первенство МХЛ на сайте «Архив голов»

Молодёжная хоккейная лига
Хоккейные лиги России
Россия5